Juniorská liga 2013/14 byl druhý ročník soutěže nazvané Juniorská liga. Ta byla a je určená hráčům do 21 let s výjimkou startu několika hráčů. Soutěže se účastnilo 21 týmů, z nichž 16 muselo tým postavit povinně jako týmy hrající Gambrinus ligu 2013/14, mezi nimi nově 1. SC Znojmo, a dalších pět týmů přihlásily kluby FC Hradec Králové, který sestoupil z Gambrinus ligy, FC MAS Táborsko, a nově i FK Varnsdorf, FK Fotbal Třinec a FK Pardubice. Všechny zmíněné týmy působily ve Fotbalové národní lize. Ze soutěže se naopak odhlásilo SK Dynamo České Budějovice.

Soutěž odstartovala v pondělí 29. července 2013 a poslední utkání bylo odehráno 5. června 2014. Každý tým odehrál dvě utkání proti všem soupeřům, a každý tým hrál 40 zápasů, což je o 6 více než v minulém ročníku. Juniorský titul vyhrála SK Slavia Praha, obhájce titulu FC Zbrojovka Brno skončilo na druhém místě.

Kluby

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Pořadí po jednotlivých kolech

Křížová tabulka

Statistiky hráčů

Střelci 
 

Aktualizováno na konci ročníku
Zdroj: Juniorská liga

Vychytaná čistá konta 
 

Aktualizováno na konci ročníku
Zdroj: Juniorská liga

Hráč kola 
V každém utkání Juniorské ligy vybírá Hráče utkání redaktor webu juniorskaliga.cz přítomný přímo na stadionu. Po odehrání celého kola vybírá redakce juniorskaliga.cz z Hráčů utkání jednoho Hráče kola.

Odkazy

Reference

Související články 
 Juniorská liga

Externí odkazy 
 Oficiální stránky soutěže

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2013
Fotbal v Česku v roce 2014